cruzado – portugalska moneta złota lub srebrna. Nazwa pochodzi od krzyża umieszczanego na rewersie monety (krzyż – łac. crux, port. cruz).
 cruzado brazylijskie – jednostka monetarna Brazylii w latach 1986–1989
 nowe cruzado – jednostka monetarna Brazylii w latach 1989–1990